Афродита (Дита) Атанасова Ацева, по баща Лебамова (), е българска общественичка, деятелка на Македонската патриотична организация (МПО).

Биография 
Родена е на 12 февруари 1912 година в костурското село Вишени в семейството на Атанас Лебамов (1881 – 1932). Когато е на четири години, семейството ѝ емигрира в Съединените щати, където баща ѝ става активен деец на МПО. Лебамова завършва средното училище „Сейнт Огъстин Академи“ и учи в Университета на Индиана и в Университета „Бътлър“ в Индианаполис. Става членка на МПО и е национален секретар на организацията. Тя е организатор на американската и на канадската женска секция на МПО. Женена е за председателя на МПО Петър Ацев (1903 – 1982), като дъщеря им Дори Ацева Рейнолдс също е активистка на организацията. Дита Ацева участва във Втория велик македонски събор в Благоевград през 1991 година.

Дита Ацева умира на 4 април 2004 година година във Форт Уейн.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Дейци на Македонската патриотична организация
Българи в САЩ
Лебамови
Родени във Вишени
Починали във Форт Уейн